Tadeusz Grygier (1915-2010) – prawnik, dyplomata, psycholog, kryminolog, żeglarz
 Tadeusz Grygier (1916-2000) – archiwista, historyk, pedagog